MacDonald est un nom d'origine écossaise.
MacDonald, McDonald ou Macdonald peuvent désigner :

Toponymie 

 l'île McDonald, une île sub-antarctique au centre de l'archipel des îles McDonald, lequel forme, avec l’île Heard, un territoire extérieur australien, les îles Heard-et-MacDonald, dont le point culminant est le mont MacDonald ;
 Macdonald, une municipalité rurale du Manitoba ;
 le boulevard Macdonald, à Paris ;
 l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, au Canada ;
 le pont Cartier-Macdonald, au Canada ;
 le campus Macdonald, au Canada ;
 l’hôtel Macdonald, à Edmonton, Canada ;
 McDonald, une ville de Caroline du Nord ;
 le mont McDonald, mont sous-marin des îles Australes ;
 le mont McDonald, point culminant des îles McDonald de l'archipel des îles Heard-et-MacDonald appartenant à l'Australie ;
 Le Lac McDonald, un lac américain du Montana ;
 District historique d'Upper Lake McDonald Ranger Station
 
 McDonald, un borough situé dans les comtés d'Allegheny et de Washington, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Nom de famille

A 
 Alan MacDonald (né en 1961), avocat, auteur-compositeur et musicien australien ;
 Alan MacDonald (né en 1985), joueur de rugby à XV écossais ;
 Alan McDonald (né en 1963), footballeur nord-irlandais ;
 Alexandre Macdonald (1824-1881), homme politique français, fils d'Étienne Macdonald ;
 Allie MacDonald (née en 1988), actrice canadienne ;
 Alvin McDonald (1936-2018), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Amy Macdonald (née en 1987), chanteuse écossaise ; 
 Angus MacDonald (né en 1981), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Angus Lewis Macdonald (1890-1954), homme politique canadien ;
 Ann-Marie MacDonald (née en 1958), actrice canadienne ;
 Augustus Macdonald (1804-1862), écrivain et homme politique britannique.

B 
  (1907-1958), écrivaine américaine, spécialisée en autobiographie ironique
 
 Bruce McDonald (né en 1959), acteur et producteur canadien.

C 
  
 Charles Macdonald (né en 1944), ethnologue et anthropologue libertaire ;
 Chris McDonald (né en 1978), triathlète australien ;
 Christopher McDonald (né en 1955), acteur américain ;
 Clan MacDonald, clan écossais ;
 Colin McDonald (né en 1984), joueur de hockey sur glace américain ;

D 

 Daniel Joseph MacDonald (1918-1980), homme politique canadien ;
 Dawn MacDonald (née en 1980), joueuse de rugby canadienne ;
 David Ross MacDonald (né en 1965), skipper canadien ;
 Donald MacDonald (1898-1959), acteur et réalisateur américain ;
 Donald C. MacDonald (1913-2008), homme politique canadien de l'Ontario ;
 Donald Stovel Macdonald (1932-2018), homme politique canadien ;
 Drew McDonald (né en 1955), joueur de water-polo américain.

E 
 Edward Mortimer Macdonald (1865-1940), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse ;
 Étienne Macdonald (1765-1840), maréchal d'Empire, père d'Alexandre Macdonald.

F 
 Fiona MacDonald (née en 1974), joueuse de curling britannique ;
 Flora MacDonald (1722-1790), jacobite écossaise ;
 Flora MacDonald (1926-2015), femme politique canadienne ;
 Frances MacDonald (1873-1921), artiste écossaise ;
 Francesco Macdonald (1777-1837), ministre de la Guerre du royaume de Naples de Joachim Murat ;
 Frank McDonald (1899-1980), réalisateur, acteur, directeur de la photographie et producteur américain ;
  (né en 1984), présentateur amateur de météo canadien ;
 Freda Josephine McDonald, nom de naissance de Joséphine Baker.

G 

 Garfield MacDonald (1881-1951), athlète canadien ;
 Gordon Macdonald (1888-1966), politicien britannique ;
 Gregory Mcdonald (1937-2008), auteur américain de roman policier ;
 Gus Macdonald (né en 1940), journaliste et homme politique britannique.

H 
 Hamish Macdonald (né en 1947), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Hector Munro Macdonald (1865-1935), mathématicien écossais ;
 Helen Macdonald (née en 1970), romancière britannique ;
 , réalisatrice britannique ;
 Hugh McDonald (né en 1950), bassiste de rock ;
 Hugh John Macdonald (1850-1929), homme politique canadien.

I 
  ;
Irene MacDonald (1933-2002), plongeuse canadienne.

J 
  ;
  ;
  ;
 Jane McDonald (née en 1963), chanteuse et actrice britannique ;
 Jeanette MacDonald (1907-1965), cantatrice et actrice américaine ;
 Jessica MacDonald (née en 1984), lutteuse canadienne ;
 Jessica McDonald (née en 1988), footballeuse américaine ;
 Jim MacDonald (1906-1991), acteur écossais ;
 Jock McDonald (né en 1956), chanteur et seul membre permanent du groupe The Bollock Brothers ;
  ;
 .

K 
 Katherine Agnew MacDonald (1869-1956), surnommée , actrice et productrice de films américaine ;
 Kelly Macdonald (née en 1976), actrice britannique ;
  ;
 Keven McDonald (né en 1958), joueur de basket-ball américain ;
 .

L 
 L. Ian Macdonald, journaliste canadien ;
 Laurie MacDonald (née en 1953), productrice de cinéma américaine ;
 Les McDonald (1933-2017), fondateur de la Fédération internationale de triathlon ; 
 Louisa Macdonald (1858-1949), universitaire britannique ;
 Lowell MacDonald (né en 1941), joueur de hockey sur glace ;
 Malcolm Macdonald (né en 1950), footballeur anglais.

M 
 Mac McDonald (né en 1949), acteur américain ;
 Mackenzie McDonald (né en 1995), joueur de tennis américain ;
 Mairi McDonald (née en 1997), joueuse écossaise de rugby à XV ;
 Margaret MacDonald Mackintosh (1864-1933), artiste britannique ;
 Margo MacDonald (1943-2014), députée indépendante écossaise ;
 Marie McDonald (1923-1965), chanteuse et actrice américaine ;
 Mary Lou McDonald (née en 1969), femme politique irlandaise ;
 Maureen MacDonald, femme politique canadienne ;
  ;
 Michele McDonald (1952-2020), mannequin et reine de beauté américaine ;
 .

N 

 Natassha McDonald (née en 1997), athlète canadienne ;
 Norm Macdonald (1959-2021), acteur, scénariste et producteur canadien.

P 
 Patricia MacDonald (née en 1949), romancière américaine ;
 Peter McDonald (1978-), coureur cycliste australien ;
 Peter MacDonald (1939-), réalisateur, producteur de cinéma, cadreur et directeur de la photographie britannique ;
 Philip MacDonald (1900-1980), écrivain britannique ;
  ;
 Pierre MacDonald (1936-2015), homme d'affaires, administrateur, militaire et homme politique québécois ;
 Ramsay MacDonald (1866-1937), homme politique britannique.

R 
 Ranald McDonald (1889-1950), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 
 Rodney MacDonald (né en 1972), Premier ministre de la Nouvelle-Écosse ;
  ;
 Rory MacDonald (né en 1989), pratiquant canadien d'arts martiaux mixtes ;
 Ross Macdonald (1915-1983), écrivain de roman policier canado-américain.

S 
 Scott MacDonald (né en 1959), acteur américain ;
 Scott McDonald (né en 1983), footballeur australien ;
 Shauna Macdonald (née en 1981), actrice britannique ;
 Shelagh McDonald (née en 1948), musicienne britannique ;
 Sherwood MacDonald (1880-1968), réalisateur américain ;
 Simon McDonald, baron McDonald de Salford, (né en 1961), diplomate britannique ;
 Skeets McDonald (1915-1968), auteur-compositeur-interprète américain ;  
 Sona MacDonald (1961-), actrice autrichienne ;  
 Steven Shane McDonald (1967- ), guitariste et bassiste de rock américain ;
  ;
  ;
 .

T 
 Tara McDonald (née en 1987), auteure-compositrice-interprète britannique ;
 Thomas Harris MacDonald (1881-1957), ingénieur civil et homme politique américain ;
 Tom Macdonald (1898-1980), homme politique et ambassadeur néo-zélandais.

W 
 Wilbur MacDonald (1933-2020), homme politique canadien ;

Divers 
 Le clan MacDonald, famille féodale écossaise ;
 McDonald's, entreprise de restauration rapide ;
 Mott MacDonald, un bureau d'études et de conseil en ingénierie multi-spécialisé britannique ;
 Triade Macdonald, mélange de caractéristiques psychologiques associées à un comportement sociopathe ;
 Attentat de la maison MacDonald, attentat à Singapour le  10 mars 1965.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme écossais